Виноградец - фамилия и топоним:

 Виноградец, Дмитрий Николаевич (род. 1985) — украинский спортсмен-паралимпиец.

 Виноградец — село в Болгарии.